42 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 9 kwietnia i zakończył 22 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Mauro Massironi.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2006 w sportach motorowych
2006 we Włoszech